Янта́рна ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Янтарна вулиця — вулиця у Відрадному Бахчисарайського району.
 Янтарна вулиця — вулиця у Дніпрі.
Янтарна вулиця — вулиця у Святошинському районі Києва.
 Янтарна вулиця — вулиця в Запоріжжі.
 Янтарна вулиця — вулиця в Полтаві.
 Янтарна вулиця — вулиця в Ужгороді.

Янтарна вулиця — колишня назва вулиці Михайла Дерегуса в Солом'янському районі Києва.

Вулиці